Maraisa ( 31 de desembre de 1987) és una cantant, compositora i empresària brasilera.

És la integrant de la parella sertaneja Maiara & Maraisa juntament amb la seva germana Maiara.

Biografia 
Maraísa va començar a fer facultat de relacions internacionals i música, però va concloure solament música, deixant relacions internacionals en el cinquè període.

Ella i la seva germana Maiara van començar a cantar als cinc anys d'edat, i en aquesta època van pujar en l'escenari per primera vegada, durant el Festival de la Cançó. El març de 2004, van llançar un àlbum intitulat "Geminis Totalment Lliure".

La doble Jorge i Mateus va ser un dels més importants per l'èxit de les bessones, doncs van ser ells que sempre les van ajudar.

Després del seu llançament, la parella Maiara i Maraisa, va quedar coneguda com "Les Patrones" i també per les seves cançons com "10%", "Es Mira en el Mirall", "El Dia del seu Casament" i "Por Bobo", que estan presents en l'àlbum En viu en Goiânia (2016) i que va aconseguir el topo de les parades brasileres. Després van venir amb tot en el DVD "En viu en Campo Grande" amb musicas com: Bastó & Crochê, Sorte Que Cê Beija Bé, Menja Que Ampla D'aquest Tren, Combina Massa, entre altres 22 faixes.

Referències 

Persones de Mato Grosso
Cantants brasilers